Fire Down Below (1957), een film uit 1957 van Robert Parrish
 Fire Down Below (1997), een film uit 1997 van Félix Enríquez Alcalá
 Fire Down Below (band), een Belgische stoner rock band